Coddenham (Mid Suffolk), plaats in Mid Suffolk, Suffolk, Verenigd Koninkrijk
 Coddenham (Babergh), verdwenen plaats in Babergh, Suffolk, Verenigd Koninkrijk